[[

REDIRECCIÓN [[
REDIRECCIÓN Nombre de la página destino

]]

{{infobox animanga personaje serie
|serie = Bakuten shoot Beyblade
|nombre = Yuriy Ivanov
|relevancia = 
|seiyu = Chiaki Morita
|doblador =  Jonathan Potts
}}

Tala es un personaje ficticio de la popular serie de anime Beyblade. es el líder del equipo Demolition boys de Russia.

Personalidad e Historia 

La primera aparición de Tala es como un beyblader ruso que parece realmente obsesionado con poder. Boris y sus científicos experimentaron en Tala para mejorar sus habilidades de batalla y agregaron componentes y un programa en su cerebro, eventualmente causando que sus ondas cerebrales enloquecieran (él se vuelve ligeramente loco en el combate con Tyson). Él fue utilizado como un experimento para conectarse con su bestia Bit mutada, pero en contra de la creencia popular, él no fue realmente convertido en un cyborg. Él pierde la oportunidad de Voltaire de dominación Mundial y la suya de convertirse en un Campeón Mundial perdiendo en contra de Tyson.

En la tercera temporada (G-Revolution Beyblade) él aún es parte de los Demolitión Boys con Spencer y Bryan además de Kai Hiwatari. Tala no es tan exitoso como Kai, como mostrado cuando él es derrotado por Rick y Daichi, pero él es aún un digno oponente para cualquier adversario que él afronta. Como el capitán del grupo, tiende a desagradarle la independencia de Kai, mostrado cuando él desarrollaba el ataque nuevo de Dranzer.

Tala se enfurece fácilmente. Aunque él estaba entrenado para no mostrar emoción en absoluto, él hace justamente eso algunas veces. Biovolt decidió hacer a Tala completamente sin emociones, así es que lo convirtieron en un cyborg como medida de seguridad. Sin embargo, después de la final del Campeonatos Mundial se demuestra que el  experimento no funcionó ya que Tala se ve estrechándole la mano a Tyson. Tala es un líder natural con una personalidad fiera. En el manga él hará cualquier cosa para ganar y él es menos leal a Boris. Sin embargo en el animé él trabaja para impresionar a Boris con sus habilidades y tiene celos cuando Kai Hiwatari se une al equipo.

En la Manga, su infancia recibe bastante detalle. Su padre fue un soldado y su madre una ama de casa; las cosas en Rusia cambiaron y su padre perdió su estatus como un soldado y se convirtió en un borracho perezoso y agresivo que golpeaba a su esposa y a Tala constantemente. Su madre abandonó a Tala con su padre después de algún tiempo cuando el abuso se puso peor, Tala se quedó con su padre. Su padre le hizo ir a conseguir comida y alcohol, queriendo decir que Tala tuvo que robar para permanecer vivo. Así fue cómo conoció a Bryan.

Sus beyblades son Wolborg con el ataque Blizzalog, Wolborg 2 con el ataque Botalog , Wolborg 3 con el ataque Icy Blizzard , Wolborg 4 G con el ataque Novae Rog y Wolborg Metal Snow(HMS) con el ataque Snow Meteor.

Curiosidades
En la segunda generación de beyblade, Beyblade Metal Fusión, en la segunda temporada (Beyblade Metal Masters) cuya historia es similar a la serie original (por el tema del campeonato mundial), aparece un personaje Llamado "Damian hart" que comparte muchas similitudes con Tala, ya que ambos fueron modificados para ser los "mejores bladers",fueron los últimos contrincantes a vencer en la batalla final del campeonato mundial,ambos enviaron a los protagonista a una dimensión en la que continúan sus duelos,tala envío a tyson a una dimensión de frío y hielo,y Damian envío a gingka a dentro del Hades.

Véase también 
 Beyblade

Personajes de manga y anime